Peucedanum diversifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham och Joseph Dalton Hooker. Peucedanum diversifolium ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
diversifolium